Gustaf Erik Hedman (1777– 1841), artiste peintre finlandais ;
 Johan Gustav Hedman (1800-1866), artiste peintre finlandais ;
 Magnus Hedman (né en 1973), footballeur suédois ;
 Marina Hedman (née en 1944), actrice suédoise ;
 Martha Hedman (1883-1974), actrice américano-suédoise ;
 Oscar Hedman (né en 1986), joueur suédois de hockey sur glace ;
 Ture Hedman (1895-1950), gymnaste suédois ;
 Ulf Hedman (né en 1952), joueur suédois de hockey sur glace ;
 Victor Hedman (né en 1990), joueur suédois de hockey sur glace ;
 Werner Hedman (1926-2005), réalisateur danois.